Lambiek (bier), een Belgisch bier
Lambiek (stripwinkel), een stripwinkel en galerie uit Amsterdam, een van de oudste stripwinkels ter wereld
Lambik, een stripfiguur uit de reeks Suske en Wiske